Пу́блий Тере́нций Афр (; 195 (или 185) — ) — драматург, представитель древнеримской комедии. Умер в молодом возрасте, успел написать 6 комедий. Все они дошли до нашего времени.

Жизнь 
Лучшим источником для его биографии является древнее жизнеописание, принадлежащее Светонию и содержащееся в его сочинении «О знаменитых людях» ().

Он жил в промежутке между 2 и 3 Пуническими войнами, родом был из Карфагена и принадлежал к какому-то африканскому или ливийскому племени, на что указывает его прозвище «Афр» ( — «африканец»). Попав каким-то образом в Рим, Теренций был рабом у сенатора Публия Теренция Лукана, который, заметив его выдающиеся способности, дал ему тщательное образование, а затем — и свободу.
 
Талантливость Теренция открыла ему доступ в высшие круги римского общества. Лучшая часть молодого поколения римской аристократии, хорошо знакомая с богатой литературой греков, стремилась тогда, под иноземным влиянием, облагородить и отечественную речь, и отечественные нравы.

В центре этого общества находился Сципион Младший, рядом с которым стоял друг его Лелий. К этому кружку примкнул и Теренций. Ободрённый своими покровителями, он решился посвятить свои силы комедии.

Творчество 
Согласно со вкусами того времени, Теренций не был оригинален; образцом для себя он избрал главным образом греческого комедиографа Менандра, не переводя его, впрочем, буквально и заимствуя целые сцены у других греческих писателей, например у Аполлодора. В искусстве составлять свои пьесы по произведениям двух авторов или по двум произведениям одного и того же автора (так называемая контаминация) Теренций достиг значительного мастерства, но это указывает, вместе с тем, на недостаток у поэта собственной изобретательности.

Произведения Теренция в силу редкой случайности дошли до нас все, их всего 6:
 «» ()
 «Свекровь» ()
 «Наказывающий сам себя» (или Самоистязатель) ()
 «Евнух» ()
 «Формион» (; имя сводника в пьесе)
 «Братья» ()

Эти пьесы, перечисленные в хронологическом порядке, были впервые поставлены на римской сцене в период времени с 166 по 160 гг. до н. э. Наибольший успех имела пьеса «Евнух», которая дана была дважды в один день и получила премии.

Весьма холодно, наоборот, принята была публикой «Свекровь». Во время 1-го и 2-го её представлений народ предпочёл оставить театр и смотреть канатных плясунов и гладиаторов. В настоящее время самым выдержанным произведением Теренция как по ходу действия, так и по тщательности характеризации персонажей признаются «Братья». Успех «Евнуха» у римской публики следует объяснять некоторыми пикантными подробностями этой пьесы, герой которой переодевался евнухом и в этом качестве присутствовал при купанье своей возлюбленной. После постановки «Братьев» в 160 до н. э. Теренций предпринял путешествие в Грецию, из которого уже не вернулся: он умер в 159 до н. э., 25 или 35 лет от роду.

Пьесы Теренция сообразно с тем обществом, в котором вращался поэт, отличаются значительно большей чистотой и благородством языка, чем комедии Плавта. Слог Теренция был до такой степени изящен, что враги поэта распускали слух, будто ему помогали в составлении комедий Сципион и Лелий. Наряду с этим Теренций старается избежать в действии всего особенно непристойного. Большое внимание, по-видимому, обращал он на проработанность характеров действующих лиц, которые в большинстве случаев гораздо выдержаннее, чем типы Плавта.

Намёков на римскую жизнь у Теренция нет никаких. Эта черта его комедий наиболее способствовала живучести произведений почти до XIX столетия. Пьесы Теренция могли главным образом нравиться избранной публике, а не массе. Похвалы им мы читаем в античном мире у таких авторов, как Цезарь и Цицерон. Близкое знакомство с Теренцием обнаруживают Гораций, Персий и Тацит. Ещё в древности комедии Теренция попали в школы и стали достоянием учёных грамматиков, которые писали к ним разного рода толкования.

Последующая традиция 
Рукописей Теренция дошло до нас очень много. Все они, за исключением главного источника для восстановления текста — Бембинского кодекса (V в.; назван по имени прежнего владельца кардинала Бембо, ныне в Ватикане), — восходят к рецензии грамматика III в. н. э. Каллиопия. Некоторые из рукописей (парижская, ватиканская, миланская) снабжены любопытными рисунками.

Ещё в древности комедии Теренция попали в школы и стали достоянием учёных грамматиков, которые писали к ним разного рода толкования. Наиболее ценны между ними комментарии учёного IV в. н. э. Доната, в труде которого содержатся и весьма интересные наставления актёрам.

Интерес к Теренцию не прекращался и в средние века: в IX веке его комедии читались Алкуином на придворных пирах Карла Великого; в X веке против пьес Теренция как источника всяких соблазнов боролась монахиня Хротсвита. В эпоху Реформации Эразм усердно рекомендует Теренция за его язык, а Меланхтон — за проработанность персонажей. Во Франции Теренций оказал влияние на Мольера, особенно на его пьесы «Любовная досада», «Школа мужей» и «Проделки Скапена». В Великобритании много переводов Теренция выполнил Дж. Колман.

Наиболее полная критическая рецензия текста Теренция в XIX веке принадлежит Умпфенбахy (Б., 1870); затем заслуживают внимания издания Fabia (П., 1895), Fleckeisen’a (Лпц., 1898, 2 изд.), Dziatzko (Лпц., 1884). Иностранная литература о Теренции до конца XIX века указана в книге Шанца «Geschichte der röm. Litteratur» (ч. 1, Мюнхен, 1898).

Цикл картин большого формата, иллюстрирующий пьесу «Андрия», написал датский художник Николай Абильгор.

Латинские тексты:
 Латинские тексты комедий
 Комментарии Доната к комедиям Теренция
 В серии «Loeb classical library» сочинения изданы в 2 томах (№ 22, 23)
 В серии «Collection Budé» пьесы Теренция изданы в 3 томах.

Теренций в России 
В России Феофан Прокопович, читая курс пиитики в Киевской академии, преподавал «Российским господам Мольерам»: «кто хочет писать комедию, пусть тот подражает Теренцию».

Полный перевод всех комедий (А. Хвостова, М. Головина и друг.) был издан в СПб. в 1773 — 74 г.:
 Комедии Публия Терентия Африканского, переведенные с латинского на российский язык. С приобщением подлинника. Т. 1-3. СПб, 1773—1774. (то же в 2 т. СПб, 1773—1774)
 Т. 1. Андриянка. / Пер. А. Хвостова. Евнух, или Скопец. / Пер. М. Головина. 1773. 444 стр.
 Т. 2. Еавтон-тиморуменос, или Человек, сам себя наказующий. / Пер. Ф. Рихманна. Аделфы, или Братья. / Пер. К. Флоринского. 1774. 424 стр.
 Т. 3. Екира, или Свекровь. / Пер. Ф. Мойсеенкова. Формион. / Пер. Ф. Синского. 1774. 380 стр.

Отдельные пьесы:
 Гэавтон тиморумэнос. (Каратель самого себя.) Комедия Публия Теренция Африканца. / Пер. А. Резоали. Киев, 1862. 62 стр.
 Братья. Комедия П. Теренция. / Пер. М. П[етров]ского. Казань, 1873. 87 стр.
 «Andria» в переводе Д. Подгурского (Киев, 1874; оттиск из «Трудов Киевск. дух. акад.» за 1873 г.).
 Сам себя наказывающий. Комедия П. Теренция. / Введ., комм. и рус. пер. А. К. Деллена. Харьков, 1879. 379 стр.
 «Формион» (Комедия Теренция). Перевод А. Н. Сиротинина // Журнал Министерства Народного Просвещения, 1900 г, кн. 4, 5, 6.
 П. Теренций. Андрянка. / Пер. В. Алексеева. СПб, 1896. 69 стр.
 Переселенка с острова Андроса. Комедия П. Теренция. / Пер. С. Николаева. СПб, 1893. 85 стр.
 Братья. Комедия Теренция. / Пер. П. Н. Черняева. Ростов-на-Дону, 1917. 94 стр.

С русскими примечаниями изданы две пьесы Т.: «Heautontimorumenos» — Делленом (Харьков, 1879, оттиск из «Зап. Харьк. унив.» за 1878—79 гг.) и «Eunuchus» — Фогелем (Нежин, 1884; оттиск из «Извест. Неж. инст.», тт. IX и X).

В 1930-е годы все комедии Теренция перевёл на русский А. В. Артюшков (опубликованы издательством «Academia»).
 Теренций. Комедии. / Пер. А. В. Артюшкова под ред. и с комм. М. М. Покровского, вступ. ст. П. Преображенского. (Серия «Античная литература») М.—Л.: Academia. 1934. 643 стр. 5300 экз.
 переизд.: (Серия «Библиотека античной литературы. Рим»). М., Худож. лит. 1985. 576 стр.
 переизд.: (Серия «Античная драматургия»). М., Искусство. 1988. 480 стр.
 переизд.: (Серия «Библиотека античной литературы»). Харьков, «Фолио», 2001. 605 стр.
 Адельфы. Латинский текст, пер. А. В. Артюшкова, введ. и комм. С. И. Соболевского. М., Издательство АН СССР. 1954. 463 стр. 4000 экз.

Примечания

Литература 
 Савельева Л. И. Художественный метод П. Теренция Афра. Казань, Изд-во Казан. ун-та. 1960. 208 стр.
 
 Ярхо В. Драматургия Теренция: Уроки Человечности // Теренций. Комедии. М., «Художественная литература», 1985.

Ссылки 

 Ватиканский кодекс 3868

Латинские драматурги
Драматурги Древнего Рима
Рабы и вольноотпущенники Древнего Рима
Теренции
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени